Egeria – planetoida o numerze katalogowym 13
 Egeria (Aegeria) – w mitologii rzymskiej nimfa wodna, doradczyni Numy Pompiliusza
 Egeria (Aetheria, Eteria, Heteria) – pątniczka z IV w., autorka Itinerarium
 Egeria – rodzaj roślin z rodziny żabiściekowatych

Zobacz też 
 Osadnik egeria (Pararge aegeria) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych